Die Aradschin chumb 2003 war die zwölfte Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde vom 1. Mai bis 14. November 2003 ausgetragen.

Modus 
12 Vereine spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Der Tabellenerste stieg in die Bardsragujn chumb auf.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

2003
Fußballsaison 2003